Falzoni est un patronyme italien (présent notamment en Lombardie et en Émilie-Romagne) notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
  Giulio Falzoni (1900–1979), peintre italien ;
 Rodolfo Falzoni (1925–2002), coureur cycliste italien.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme italien